Ordžonikidze () je původně gruzínské jméno:

 Grigorij Konstantinovič Ordžonikidze (1886–1937) – sovětský bolševik gruzínského původu

Stejně jako po mnoho stranických funkcionářích SSSR bylo během sovětské éry po Ordžonikidzovi pojmenováno několik míst:

 Ordžonikidze – název gruzínského města Charagauli v letech 1949-1989.
 Ordžonikidze – název ukrajinského města Jenakijeve v letech 1937–1943.
 Ordžonikidze – název jihoruského města Vladikavkaz v letech 1931–1944 a 1957–1990.
 Pokrov – město v Dněpropetrovské oblasti Ukrajiny, do roku 2016 Ordžonikidze

Dodnes toto jméno nesou následující sídla:

 Ordžonikidze (Dněpropetrovský rajón) – sídlo městského typu v Dněpropetrovském rajónu Dněpropetrovské oblasti
 Ordžonikidze (Kryvorižský rajón) – vesnice v Kryvorižském rajónu Dněpropetrovské oblasti
 Ordžonikidze (Krym) — sídlo městského typu na jihovýchodě Krymu

Rozcestníky - místopisné jméno